Kåge kan syfta på:

 Kåge – en tätort i Västerbotten
 Kåge municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Skellefteå landskommun 1937–1964
 Kåge kyrka – en kyrkobyggnad i Kåge i Västerbotten
Kågedalen – ett samlingsnamn för orterna Kåge, Ersmark, Kusmark, Sandfors, Storkågeträsk och Häbbersliden med omkringliggande byar i Skellefteå kommun
Kågeälven – en älv i Skellefteå kommun
Frostkåge – en småort i Byske socken i Skellefteå kommun
Kågeröd (olika betydelser) – flera

Personer

Efternamn
Bodil Kåge
Ivar Kåge
Kristin Kåge
Lars Kåge
Ulla Kåge
Wilhelm Kåge

Förnamn
Kåge Gimtell

Kåge Jehrlander
Kåge Klang
Kåge Sigurth

Förkortning som uttalas kåge
 K.G. Bergström, journalist
 K.G. Hammar, biskop emeritus
 KG Johansson, författare
 K.G. Nilsson, konstnär
 K.G. Ossiannilsson, författare och översättare
 K.G. Scherman, ämbetsman
 K.G. Sjölin, evangelist

Se även
KG